Иван Алексеевич Вепхвадзе (; ,  — , ) — грузинский, советский живописец, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (приказ 24 февраля 1941 года № 338), Народный художник Грузинской ССР, награждён орденом Трудового Красного знамени, член СХ СССР.

Биография 
Родился 25 января 1888 г., в семье мелкого торговца.

С детства испытал тяготы и лишения, но всегда стремился к рисованию и родители всячески способствовали тому, чтобы мальчик выучился рисованию. Вначале занимался у художников-самоучек: Григорьянца, Зазиашвили. После чего начинает самостоятельную творческую работу, пишет киноплакаты.

В 1924 году Гиго Габашвили обращает внимание на талантливо исполненные киноплакаты, разыскивает художника и определяет в Академию художеств. Там Иван Вепхвадзе проучился до 1927 года.

В 1929 году им оформлено Зоологическое отделение Гос. Музея Грузии.

Писал портреты, городские пейзажи и жанровые картины

Работал в жанре портрета и историко-революционном жанре в советское время.

Учился в Тифлисской Академии художеств (1924—1927) у Г. Н. Габашвили.

Создал произведения, посвящённые истории СССР. Он работал в жанре портрета, пейзажа, жанровой картины и киноплаката.

Автор книги «Воспоминания и портреты». Книга написана на грузинском языке и описывает детские и юношеские годы до 1914 года. Там же он описывает своих современников — художников.

Скончался 13 января 1971 года.

Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Семья 
Сын Алексей Иванович Вепхвадзе

Внук Джованни (Иван) Алексеевич Вепхвадзе

Правнуки Доменика и Бруно Вепхвадзе, оба художники

Выставочная деятельность 
Иван Вепхвадзе — постоянный участник республиканских и всесоюзных выставок. Участвовал в выставках с 1927 года. Член «Общества грузинских художников» 1924—1927; «Ассоциация художников революции (РЕВМАС)» с 1929 (сооснователь).

Важные выставки:
 «Индустрия социализма», Москва, 1939;
 «Всесоюзная художественная выставка», Москва, 1950.

Для грузинского павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве 1939 г. была написана большая композиция: «Первомайская демонстрация в 1901 году». Был награждён грамотой и красным патефоном (патефон имеется в наличии у потомков художника, рассказ Джованни Вепхвадзе «Красный патефон» )

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР — приказ 24 февраля 1941 года № 338 (фото)
 Народный художник Грузинской ССР
 Орден Трудового Красного Знамени — 15 апреля 1941 года (книжка -орден)
 Медаль «За оборону Кавказа» — 28 ноября 1945 года (удостоверение и медаль)
 Медаль «За доблестный труд в великой Отечественной войне» — 24 февраля 1946 (книжка-медаль)
 Орден «Знак Почёта» — 17 апреля 1958
 Нагрудный значком «Отличник культурного шефства над вооружёнными силами СССР» — 1 апреля 1965 (книжка-значок)

Публикации 
 Вепхвадзе Иван. Буклет. Серия «Художники Грузии», Тбилиси,1958
 «В мастерской художников Вепхвадзе — отца и сына». — газета «Вечерний Тбилиси», 1966, 16 апреля
 Каталог выставки картин заслуженного деятеля искусств Груз. ССР художника И.Вепхвадзе. Тбилиси, 1948. На груз. яз.
 Каталог картин заслуженного деятеля искусств Груз. ССР Ивана Алексеевича
 Вепхвадзе. Союз художников Груз. ССР. Художественный фонд Груз. ССР. Вступительная статья И.Урушадзе. Тбилиси, 1964. На груз. и русск. яз.
 Канделаки Г. Многие годы — тема единая. — «Советская культура», 1969, 22 апреля.
 Квасхвадзе Ш. Путь художника. — «Литературули газети», Тбилиси, 1964. 22 мая. На груз. яз.
 Меликишвили Н. Путь художника. — «Вечерний Тбилиси», 1968, 10 февраля
 Портной С. Велика наша любовь. — «Вечерний Тбилиси», 1969, 3 марта.
 Элиашвили Н. На выставке художника И.Вепхвадзе. — «Ахалгазрда комунисти», Тб., 1964, 12 мая. На груз. яз.

Дополнительная литература

Примечания

Ссылки 
 Большая советская энциклопедия. Второе издание, том 7, стр. 472 (год 1951)
 Галерея художника на сайте Артлиб 

Народные художники Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Члены КПСС
Похороненные в Дидубийском пантеоне